Futbol:
 Inter de Milà o Football Club Internazionale Milano, club de futbol italià de la ciutat de Milà 
 Sport Club Internacional, club de futbol brasiler de la ciutat de Porto Alegre
 FC Inter Turku, club de futbol finlandès de la ciutat de Turku
 FK Inter Bratislava, club de futbol eslovac de la ciutat de Bratislava
 Internacional Limeira o Associação Atlética Internacional (Limeira), club de futbol brasiler de la ciutat de Limeira, a l'estat de São Paulo
 Inter Luanda o Grupo Desportivo Interclube, club de futbol angolès de la ciutat de Luanda
 FC İnter Bakı, club de futbol azerbaidjanès de la ciutat de Bakú
 Inter Club d'Escaldes, club de futbol andorrà de la parròquia d'Escaldes-Engordany
 FC Internacional, club de futbol català de començaments de .
 Altres:
 Inter (cadena de TV), cadena de televisió d'Ucraïna
 Abreviació de la Universitat Interamericana de Puerto Rico (UIPR)
 Tun Inter, línia aèria de Tunísia